Carnaval

Pessoas
Marcelo Carnaval

Outros
Carnaval (Schumann)
Carnaval (filme)

Desambiguação